6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 31 июля 1997 года — 29 июня 1998 года. Победителями турнира в группах стали команды «Подолье» (Хмельницкий), Кристалл (футбольный клуб, Херсон) и «Шахтёр-2» (Донецк).

Группа «А»

Итоговая таблица

Бомбардиры

Плей-офф за место во второй лиге 

ФК «Тысменица» осталась во второй лиге.

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда «Звезда-2» (Кировоград) носила название «Звезда-НИБАС-2».
 Перед началом сезона команда «Ригонда» (Белая Церковь) носила название «Рось».
 Команда «Динамо» (Одесса) сохранила место во второй лиге, заняв место команды «СКА-Лотто» (Одесса) и будет выступать под названием «Динамо-СКА».

Бомбардиры

Плей-офф за место во второй лиге 

«Пищевик» (Поповка) отказался от участия в матчах. «Звезда-2» осталась во второй лиге.

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Металлист-2» (Харьков) носила название «Авангард-Металлист».
 До 9 октября 1997 года команда «Славутич ЧАЭС» (Славутич) носила название «Нерафа».
 До 9 октября 1997 года команда ФК «Миргород» носила название ФК «Петровцы» и представляла Петровцы.
 Команда «Аверс» (Бахмач) снялась с соревнований после 8 туров. Все матчи с её участием аннулированы.

Бомбардиры

Плей-офф за место во второй лиге 

«Горняк» (Павлоград) отказался от участия во втором матче. «Шахтёр» (Горловка) вошёл во вторую лигу.

Плей-офф за место в первой лиге 
Победители трёх групп второй лиги «Подолье», «Кристалл», «Шахтёр-2» разыграли с 18-й командой первой лиги «Буковиной» три места в первой лиге в следующем сезоне.

Итоговая таблица

Примечания 
 Остальные игры не проводились, так как «Кристалл» потерял шансы занять третье место, и соответственно в сезоне 1998/99 будет играть во второй лиге.
 «Буковина», «Подолье» и «Шахтёр-2» будут играть в первой лиге.

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1997/1998 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998
Футбол на Украине в сезоне 1997/1998